Kalley steht für:

Geographie:

 Kalley (Banibangou), Weiler in der Gemeinde Banibangou in Niger
 Kalley (Kermānschāh), Dorf in der Provinz Kermānschāh in Iran
 Kalley (Koygolo), Weiler in der Gemeinde Koygolo in Niger
 Kalley (Niamey), Stadtteil von Niamey in Niger
 Kalley (Ouallam), Weiler in der Gemeinde Ouallam in Niger
 Kalley (Sokorbé), Dorf in der Gemeinde Sokorbé in Niger

Personen:

 Robert Reid Kalley (1809–1888), schottischer Arzt und Missionar
 Sarah Poulton Kalley (1825–1907), britische Missionarin